Гура́льник — фамилия. Известные носители:

 Гуральник, Аркадий Ильич (1931—1999) — советский и российский шашечный композитор.
 Гуральник, Владимир Михайлович — известный советский кондитер, придумавший рецепты более 30 тортов («Прага», «Птичье молоко»).
  (1936—2014) — американский физик.
 Гуральник, Роберт (род. 1950) — американский математик.
 Гуральник, Уран Абрамович (1921—1989) — русский советский литературовед, еврейский (идиш) поэт и прозаик.
 Гуральник, Юрий Уранович — к.и.н., профессор Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма.